Лина Яковлевна Елисеева (в замужестве Юдина, 1907—1979) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, комиссар авиационного полка.

Биография 

Родилась 10 июня 1907 года в селе Топки Орловской губернии в крестьянской семье.

Окончив школу, поступила в Качинскую военную авиационную школу лётчиков-истребителей (ныне Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков). По её окончании, с 1933 года, летала на самолётах-истребителях. Затем окончила военную академию.

В начале Великой Отечественной войны вместе с лётчицей М. М. Расковой участвовала в формировании женских авиационных полков. В составе одного из них — 587-го бомбардировочного авиационного полка, ушла на фронт в качестве комиссара этого полка. Затем стала заместителем командира по политчасти 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Войну окончила в звании подполковника.

Была награждена орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями, в числе которых «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».

После войны жила в Ленинградской области. В 1976 году в ленинградской школе № 409 был создан музей боевой славы 125-го Гвардейского авиационного бомбардировочного полка, основателями которого стали бывший завуч школы — Воронцова Воля Ивановна и комиссар этого полка — Елисеева Лина Яковлевна.

Умерла Лина Яковлевна в 1979 году и была похоронена на Казанском кладбище Царского Села.

В краеведческом музее Топковской школы имеется материал о Л. Я. Елисеевой.

Примечания

Ссылки 
 pamyat-naroda.ru
 Юдина (Елисеева) Лина Яковлевна
 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный Борисовский полк им. М. Расковой
 Построение личного состава 125-го гвардейского бомбардировочного полка по случаю вручения гвардейского знамени

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Лётчицы Великой Отечественной войны